Куруман  — городок в Северной Капской провинции ЮАР. Город является туристской достопримечательностью благодаря своим живописным природным пейзажам, среди которых выделяется «Куруманский глаз» — место выхода подземных вод на поверхность пустыни Калахари.

В честь городка названа река Куруман (большую часть года — высохшее русло, затапливается только во время половодья).

В 1821 г. здесь основал миссию Роберт Моффат из Лондонского миссионерского общества. Сюда же в 1841 г. прибыл в качестве миссионера Дэвид Ливингстон.

В городе располагается база волонтёров Корпуса мира.

Население города в 2001 г. составляло 9824 человека, из которых 4267 (43,4 %) были «цветные», 3549 (36,1 %) — белые, 1969 (20,0 %) — чернокожие. Наиболее распространённый бытовой язык — африкаанс 80,68 %, за ним следует тсвана — 14,8 %.

Примечания

Ссылки 
 Visit Kuruman Travel Guide and Accommodation in Kuruman
 Kuruman on the Northern Cape Tourism Authority website

Города ЮАР
Достопримечательности ЮАР